Hanā’ kan syfta på följande platser:

Iran 

 Galū Ḩannā, ort, Kerman, 
 Rūdkhāneh-ye Ḩannā, vattendrag, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar